Feuern steht für: 
 Feuerung, Verbrennung
 Schusswaffengebrauch
 umgangssprachlich Kündigung bzw. Beendigung des Arbeitsverhältnisses
 Aktivität von Nervenzellen

Siehe auch:
Anfeuern
Befeuern